Thai Mueang (în ) este un district (Amphoe) din provincia Phang Nga, Thailanda, cu o populație de 45.547 de locuitori și o suprafață de 611,8 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 6 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 40 de sate (muban).

|| 
|}

Amphoe în provincia Phang Nga